Hirschwälder steht für:

 Franz Hirschwälder (1843–1886) deutscher römisch-katholischer Theologe
 Hirschwälder (Gemeinde St. Margarethen), Ortsteil von St. Margarethen an der Raab, Bezirk Weiz, Steiermark